Аннотированный список выпусков сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 1970 года (первый год выхода журнала) по 1979 год. За это десятилетие было выпущено 120 выпусков (с 91 по 210), а также альманах «Сделано в Фитиле», состоящий из 5-и выпусков.

1970 год

1971 год

1972 год

1973 год

1974 год

1975 год

1976 год

1977 год

1978 год

1979 год

Выпуски альманаха «Сделано в Фитиле» (1973-1976)

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.